Козло́в () — поширене російське, також білоруське та українське прізвище. Походить від старовинного нехристиянського імені Козел.

Відомі носії:
 Козлов Анатолій Олександрович (1913—1979) — український радянський графік.
 
 Козлов Арсентій Юхимович — Герой СРСР.
 
 Козлов Василь Андрійович (1918—1994) — прикордонник, учасник Другої світової війни, український письменник.
 
 
 
 
 Козлов Іван Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Козлов Ілля Миколайович — Герой Росії
 Козлов Йосип Дмитрович (1912—1983) — Герой Радянського Союзу
 Козлов Кирило Олександрович (1990) — український футболіст
 Козлов Микола Вікторович — керівник секретаріату Комітету ВРУ з питань свободи слова, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 
 
 Козлов Олег Анатолійович — Герой Росії
 
 
 Козлов Петро Кузьмич (1863—1935) — мандрівник, дослідник Центральної Азії
 Козлов Руслан Юрійович (1976) — український суддя, голова Печерського суду Києва
 
 Козлов Фрол Романович (1908—1965) — радянський партійний і державний діяч
 Козлов Юрій Вікторович (1973—2015) — старший солдат, учасник російсько-української війни.
 Козлов Яків Семенович — український актор, режисер, драматург. Заслужений діяч культури Польщі (1984).

Див. також 
 Козлова
 Козлов-Качан Вулкан Миколайович — письменник.

Географічні назви 

 Гезльов або слов'янізоване Козлов — назва Євпаторія до кінця 18 ст.
 Козлов — назва міста Мічуринськ до 1932

Населені пункти в Чехії:

 Козлов (Гавличкув-Брод)
 Козлов (Ждяр-над-Сазавою)
 Козлов (Їглава)
 Козлов (Оломоуц)

 23406 Козлов — астероїд головного поясу

Примітки 

Російські прізвища